Го́моровичи — деревня в Подпорожском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.

История 

ГОМОРОВИЧИ — деревня при колодцах, число дворов — 25, число жителей: 78 м. п., 81 ж. п.; Часовня православная. Волостное правление. Почтовая станция. (1873 год) 

Сборник Центрального статистического комитета описывал её так:

ГОМОРОВИЧИ — деревня бывшая государственная, дворов — 29, жителей — 170; Волостное правление (до уездного города 77 вёрст), часовня, почтовая станция. (1885 год).

Список населённых мест Олонецкой губернии:

ГОМОРОВИЧИ — деревня Гоморовичского общества при колодцах, население крестьянское: домов — 48, семей — 46, мужчин — 146, женщин — 130; лошадей — 36, коров — 66, прочего — 82. Школа.(1905 год) 

В конце XIX — начале XX века деревня административно относилась к Юксовской волости 2-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1917 по 1921 год деревня входила в состав Гоморовского сельсовета Юксовской волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1922 года, в составе Вознесенской волости Ленинградской губернии.

С 1923 года, в составе Подпорожской волости.

В 1927 году население деревни составляло 293 человек.

С 1930 года, в составе Подпорожского района.

По данным 1933 года деревня Гоморовичи являлась административным центром Гоморовичского сельсовета Подпорожского района, в который входили 3 населённых пункта: деревни Гоморовичи, Кимозеро и Пертозеро, общей численностью населения 903 человека.

По данным 1936 года в состав Гоморовичского сельсовета входили 3 населённых пункта, 162 хозяйства и 3 колхоза.

С 1 августа 1941 года по 31 мая 1944 года деревня находилась в финской оккупации.

С 1963 года, в составе Лодейнопольского района.

С 1965 года, в составе Шеменского сельсовета Подпорожского района. В 1965 году население деревни составляло 174 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня также находилась в составе Шеменского сельсовета.

В 1997 году в деревне Гоморовичи Шеменской волости проживали 11 человек, в 2002 году — 15 человек (русские — 93 %). 

В 2007 году в деревне Гоморовичи Подпорожского ГП — 2.

География  
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Лодейное Поле — Брин-Наволок).

Расстояние до административного центра поселения — 32 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Токари — 85 км.

Деревня находится на левом берегу реки Свирь.

Демография

Достопримечательности 
Сохранилась деревянная клетская часовня святителя Николая Чудотворца, построенная в XVIII веке. Здание Троицкой церкви XIX века сгорело в 2006 году.

Фото

Улицы 
Гороховый переулок, Ключевая.

Примечания 

Населённые пункты Подпорожского района